Nagato peut désigner :
 Nagato, une ville du Japon ;
 la province de Nagato, une ancienne province du Japon ;
 le Nagato Keigo-ban, un corps de gardes créé en 1275 pour protéger la province d'une éventuelle attaque des Mongols ;
 le Nagato, un navire de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Yuki Nagato est un personnage de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, roman popularisé sous forme de manga et d'anime ;
 Nagato est un personnage du manga Naruto ;
 un prénom japonais.

 Hiroyuki Nagato (1934-2011), un acteur japonais ;
 Katsuya Nagato (1995-), un footballeur japonais.